2 miejscowości w Polsce: 
 Gniazdów – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy 
 Gniazdów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce

Zobacz też 
 Gniazdowo